Harlow (district) in Essex, Engeland.
Harry Harlow (1905-1981) psycholoog uit de Verenigde Staten.
Harlow (band).
Harlow (vliegtuigfabriek).
Harlow (film) een film uit 1965 over het leven van actrice Jean Harlow.